Thomas Forsberg ist der Name folgender Personen:

 Thomas Forsberg (1966–2004), schwedischer Musiker, siehe Quorthon
 Thomas Forsberg (Handballspieler) (* 1980), schwedischer Handballspieler und Handballtrainer